Абра́мцевская улица (до 1965 года — Смоле́нская улица) — улица в Северо-Восточном административном округе города Москвы на территории района Лианозово. Берёт начало от Илимской улицы, далее пересекается с Череповецкой улицей и заканчивается за Вологодским проездом. Нумерация домов ведётся от Илимской улицы.

Происхождение названия 

Названа 10 ноября 1965 года по подмосковному музею-усадьбе «Абрамцево», одной из важнейших культурно-исторических памятников XIX—XX вв., в связи с расположением улицы в северной части Москвы по направлению к Абрамцеву.

История 
До 1965 года улица носила название Смоленская (в посёлке имени Ларина).

Здания и сооруженияЯндекс. Адреса  

По нечётной стороне:

№ 1 — жилой двенадцатиэтажный восьмиподъездный панельный дом, построенный в 1977 году.
№ 3 — жилой двенадцатиэтажный шестиподъездный панельный дом, построенный в 1977 году. В доме располагаются, помимо других организаций, аптека и отделение «СберБанка».
№ 3А — жилой девятиэтажный шестиподъездный панельный дом, построенный в 1977 году.
№ 3Б — жилой девятиэтажный шестиподъездный панельный дом, построенный в 1977 году.
№ 5 — жилой двенадцатиэтажный восьмиподъездный панельный дом, построенный в 1976 году.
№ 7 — жилой двадцатичетырехэтажный одноподъездный панельный дом, построенный в 2004 году. В доме находится продуктовый магазин. С верхних этажей дома открывается вид на парк «Лианозово».
№ 9 корпус 1 —  жилой двенадцатиэтажный тринадцатиподъездный панельный дом, построенный в 1985 году.
№ 9 корпус 2 — жилой шестнадцатиэтажный одноподъездный панельный дом, построенный в 1985 году.
№ 9 корпус 3 — жилой десятиэтажный трёхподъездный панельный дом, построенный в 2003 году.
№ 11 корпус 1 — жилой двенадцатиэтажный пятнадцатиподъездный панельный дом, построенный в 1985 году.
№ 11 корпус 2 — жилой двенадцатиэтажный трёхподъездный панельный дом, построенный в 1987 году.
№ 11 корпус 3 — жилой двадцатичетырехэтажный одноподъездный панельный дом, построенный в 2004 году.
№ 13 — частный детский сад № 1784.
№ 17 — административное здание, в котором расположены продуктовый магазин и офисы компаний.
№ 35 — техникум и реабилитационный центр для инвалидов департамента социальной защиты населения города Москвы.

По чётной стороне:

№ 2 — жилой двенадцатиэтажный четырёхподъездный панельный дом, построенный в 1976 году.
№ 2 корпус 2 — жилой шестнадцатиэтажный двухподъездный панельный дом, построенный в 1980 году.
№ 4 — жилой пятиэтажный четырёхподъездный кирпичный дом, построенный в 1967 году.
№ 4 корпус 1 — жилой пятиэтажный четырёхподъездный кирпичный дом, построенный в 1967 году
№ 4 корпус 2 — жилой восьмиэтажный кирпичный дом.
№ 6 — жилой двенадцатиэтажный четырёхподъездный панельный дом, построенный в 1976 году.
№ 6А — частная школа.
№ 8 — жилой шестнадцатиэтажный одноподъездный панельный дом.
№ 8А — жилой шестнадцатиэтажный панельный дом, построенный в 1977 году.
№ 10 — административное здание.
№ 12 — жилой двенадцатиэтажный десятиподъездный панельный дом, построенный в 1976 году.
№ 14 — жилой двенадцатиэтажный десятиподъездный панельный дом, построенный в 1976 году.
№ 14 корпус 1 — административное здание.
№ 14 корпус 2 — детский сад комбинированного вида № 1073.
№ 16 — диагностический центр № 5 и поликлиника.
№ 16Б — жилой шестнадцатиэтажный восьмиподъездный панельный дом, построенный в 1976 году.
№ 18 — жилой двенадцатиэтажный пятиподъездный панельный дом, построенный в 1976 году.
№ 20 — жилой шестнадцатиэтажный одноподъездный панельный дом, построенный в 1978 году.
№ 22 — жилой двенадцатиэтажный четырёхподъездный панельный дом, построенный в 1977 году.
№ 24 — жилой двенадцатиэтажный пятиподъездный панельный дом, построенный в 1980 году.
№ 24 корпус 1 — жилой двенадцатиэтажный пятиподъездный панельный дом, построенный в 1981 году.
№ 24 корпус 2 — начальная школа—детский сад № 1819 «Радуга».
№ 26 — автобусная станция.

Транспорт 

Улица асфальтирована, движение по улице двухстороннее.

Начало улицы:

 Остановка «Абрамцевская улица, 1»:

 Автобус: № 771 — семь остановок от станции метро «Бибирево» или шестнадцать остановок от станции метро «Медведково».

Конец улицы:

 Остановка «Абрамцевская улица»: №№ 601, 685, 705, 771, 815к. Конечная межсубъектового маршрута Московской области № 273; передан в 2014 Мострансавто; проездные ТАТ не действуют.

Галерея

Источники

Ссылки 
 Карты Яндекс — Абрамцевская улица
 Абрамцевская улица на www.mom.ru
 Интересные места и события на карте